Sallent steht für Orte in Spanien
Sallent de Llobregat
Sallent de Gállego
Siehe auch:
Salent